Обыкновенное чудо:
 «Обыкновенное чудо» — пьеса Евгения Львовича Шварца.
 «Обыкновенное чудо» — экранизация пьесы, СССР, 1964 год, режиссёр Эраст Гарин.
 «Обыкновенное чудо» — экранизация пьесы, СССР, 1978 год, режиссёр Марк Захаров.
 «Обыкновенное чудо» — мюзикл по пьесе.